Barratt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barbara Ingeborg Patricia Barratt
 Joseph Barratt